Armavir é uma cidade da Armênia, capital da província homônima.

Referências 

Cidades da Arménia